Campo Mourão kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Campo Mourão (ort), Paraná, 
 Campo Mourão (kommun), Paraná, 

Robotskapade Brasilienförgreningar